Delemeer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Delemer (1904–1993), französischer Automobilrennfahrer 
 Sophie Delemer (* 1967), französische Triathletin